Karema High School Football Club é um clube de futebol da Papua-Nova Guiné. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1984.

Clubes de futebol da Papua-Nova Guiné